Marstein steht für:

 Marstein (Meißnervorland), Berg im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Marstein (Medalen), Ort und Bahnhof an der norwegischen Raumabahn in der Provinz Møre og Romsdal
 Store Marstein, norwegische Insel
 Litle Marstein, norwegische Insel
 Marstein fyr, Leuchtturm auf der Insel Store Marstein in Norwegen

Marstein ist der Familienname folgender Personen:

 Jo Almaas Marstein (* 2002), norwegischer Rapper, siehe Marstein (Rapper)
 Nils Marstein (* 1950), norwegischer Architekt und Reichsantiquar 
 Trude Marstein (* 1973), norwegische Schriftstellerin und Übersetzerin